Marino Marini (beeldhouwer) (1901-1980), een Italiaans beeldhouwer
 Marino Marini (muzikant) (1924-1997), een Italiaans zanger, muzikant, componist en occasioneel acteur
 Marino Marini (geestelijke) (1804-1885), een Italiaans Rooms-katholiek aartsbisschop